Фуражир може означати:

 воєн., іст. : нижній чин, завідувач фуражу
 с.-г. : працівник, відповідальний за постачання фуражу, його облік та розподіл у колгоспах, радгоспах, тваринницьких фермах тощо. п.
 с.-г. : навісна сільськогосподарська зброя — фуражир навісний (у маркуванні ФН), призначений для навантаження з подрібненням соломи та сіна зі скирт у транспортні засоби.
 біол. - мурахи-фуражири, фуражири:
 фуражири активні — мурахи, що ведуть самостійний пошук видобутку та мобілізують на неї пасивних фуражирів;
 пасивні фуражири — мурахи, не здатні до самостійного пошуку видобутку: мобілізуються на видобуток активними фуражирами;
 пасивні фуражири із закріпленими функціями.
 біол. : бджоли-фуражири - робочі бджоли, що забезпечують колонію запасами.
 відеоігр. : фуражири квама - різновид тварин у грі «Morrowind».

